Tal til mig kan henvise til flere artikler:

 Tal til mig (film) - dansk dokumentarfilm fra 2007
 Tal til mig (album) - album af Anne Linnet fra 1993
 Tal til mig (bog) - dansk historisk krimi af Christian Dorph og Simon Pasternak fra 2015
 Tal til mig (sang) - sang af Danser med Drenge fra albummet Sig mig ... er De klar over, hvem vi var?